Mwinilunga steht für:

 Mwinilunga (Sambia), Ort in Sambia
 Mwinilunga (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Mwinilunga, Flughafen in Sambia
 Mwinilunga-Virus, ein Virus der Familie Togaviridae